Simoca (departement), departement in de Argentijnse provincie Tucumán
 Simoca (plaats), plaats in het departement Simoca